Krahnenstraße bezeichnet mehrere Straßen:
 Krahnenstraße (Köln)
 Krahnenstraße (Krefeld)
 Krahnenstraße in Röhl, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Röhl
 Krahnenstraße (Trier)